Il suo destino, film diretto da Georges LaCroix (1920)
Il suo destino, film diretto da Enrico Guazzoni (1938)